Guarneri bezeichnet:

 Guarneri (Familie), eine Cremoneser Geigenbauerfamilie
 (19185) Guarneri, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Guarneri String Quartet, ein US-amerikanisches Streichquartett

Guarneri ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Guarneri (1623–1698), italienischer Geigenbauer
 Antonio Guarneri (1880–1952), italienischer Dirigent, Violoncellist und Komponist
 Aristide Guarneri (* 1938), italienischer Fußballspieler

 Pietro Guarneri (1695–1762), italienischer Geigenbauer
 Pietro Giovanni Guarneri (1655–1720), italienischer Geigenbauer